Hrvatska
 Stanovi (Zadar), dio Zadra

Naselja u BiH:
 Stanovi (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Stanovi (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj